Предраг Ђорђевић може да се односи на:
Предраг Ђорђевић (фудбалер)
Предраг Ђорђевић (фудбалер, 1990)
Предраг Ђорђевић (лекар), ендокринолог
Предраг Ђорђевић (глумац)